Il doppio del torneo di tennis SMA Cup Sant'Elia 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Verónica Cepede Royg e Paula Ormaechea che hanno battuto in finale Marina Šamajko e Sofia Shapatava 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Kristina Mladenovic /  Katarzyna Piter (quarti di finale)
 Mailen Auroux /  María Irigoyen (quarti di finale)

 Maria Abramović /  Laura Thorpe (semifinali)
 Ekaterina Byčkova /  Elica Kostova (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

SMA Cup Sant'Elia 2011